La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús - El Voto Nacional, es una parroquia adscrita a la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, consagrada a la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. La basílica es un santuario de peregrinación que se encuentra en el barrio del Voto Nacional, al que le da su nombre, en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Julián Lombana Herrera. Se encuentra muy próxima al céntrico sector de San Victorino. Al frente se encuentran la avenida Caracas y la estación Avenida Jiménez del sistema de transporte masivo TransMilenio. Debido a que el templo necesitaba ser rehabilitado, restaurado y conservado, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha realizado importantes trabajos en la fachada, contrafachada, coro y sotocoro, así como en el presbiterio, el transepto y la cúpula, mientras se encuentran en curso otras obras de consolidación estructural de las naves laterales y central.

Historia 

El templo fue construido por solicitud del arzobispo Bernardo Herrera Restrepo al presidente José Manuel Marroquín para consagrar a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo el fin de la Guerra de los Mil Días, quien accedió mediante la firma del decreto 820 del 18 de mayo de 1902. Fue diseñado y construida por el arquitecto Julián Lombana en un terreno donado por la señora Rosa Calvo Cabrera, frente al obelisco y la plaza de Los Mártires, construidos en el . La primera piedra se puso el 22 de junio, y el conjunto se terminó en 1916. El fin del conflicto coincidió con el comienzo de la construcción del templo.

En 1911 la obra estaba inconclusa, por lo cual la Comunidad Claretiana asumió su dirección, la cual aún conserva. La construcción terminó en 1918, y en 1952 fue instalado un altar traído desde España.

El papa Pablo VI la elevó a basílica menor el 5 de febrero de 1964. En 1975 se le declaró monumento nacional. Hacia finales de los años 2010, el templo presentaba una serie de deterioros, que han venido siendo atendidos en un plan de recuperación en etapas, de las cuales se han completados dos, y se encuentra en curso la tercera. Este plan de restauración se comenzó a adelantar, una vez el barrio que rodea a la basílica, conocido informalmente como «El Bronx», comenzó un proceso de rehabilitación urbana, en 2016.

Arquitectura 
Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Julián Lombana Herrera, autor asimismo de la primera sede del Banco de Colombia y de la fachada del teatro Maldonado en La Candelaria, que más tarde fue reemplazado por el teatro Colón.

La fachada está conformada por tres cuerpos simétricos, de los cuales el primer cuerpo se divide en cinco partes mediante columnas y medias pilastras corintias. De ellas las tres centrales comprenden sendas puertas de ingreso, mientras que las laterales presentan dos ventanas-balcones. El portón central está coronado por una ventana rectangular y el escudo de Colombia.

El segundo cuerpo de la fachada está separado del primero por un cornisario. Cuenta con columnas adosadas y vanos con arcos de arcos de medio punto. Las esculturas a los lados de la torre central representan a san Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. En la parte alta de la torre hay un reloj y una cúpula rebajada con la figura de Jesús levantando el brazo derecho y sosteniendo una gran cruz con el izquierdo.

La basílica tiene tres naves separadas por dos filas de columnas y arcadas. Presenta un estilo neoclásico y mide 17 metros de altura y 65 de profundidad. Posee una planta en forma de cruz latina con tres naves y una cúpula de gran magnitud, situada en el cruce de la nave central con el transepto, que ha sido cubierta con material impermeable, lo cual oculta su transparencia y su construcción en cristal de colores con linternas estilo grecorromano. Debajo de ella, en el presbiterio, hay una escultura del Sagrado Corazón.

El templo cuenta asimismo con ocho altares, correspondientes a igual número de provincias con las que contaba Colombia durante su construcción. Las columnas de la nave central están rematadas por capiteles corintios que sostienen cornisamentos que definen arcos de medio punto, con plafones ilustrados con obras al fresco del pintor bogotano Ricardo Acevedo Bernal.

Galería

Referencias

Bibliografía 

 
 Guerrero, Victor (2016) La guerra de los Mil Días y el Sagrado Corazón de Jesús: de la insurrección a la resurrección. En Guerras civiles colombianas. Negociación, regulación y memoria. Ed. Pontificia Universidad Javeriana: Bogotá. pp 247–271

Véase también 
 Anexo:Basílicas y catedrales de Colombia
 Lista de basílicas católicas

Enlaces externos 
 
 Bogotaturismo.gov.co Basílica del Voto Nacional.

Arquidiócesis de Bogotá
Basílicas de Colombia
Claretianos
Iglesias católicas de Bogotá
Edificios y estructuras de Los Mártires
Edificios religiosos terminados en 1918
Bogota
Arquitectura de Colombia de 1918
Iglesias con cúpula de Colombia